Cet article présente les résultats détaillés du Simple messieurs de l’édition 1928 des Internationaux de France de tennis qui est disputé du 27 mai au . Ce tournoi est le deuxième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
 Pour cette  des Internationaux, 70 joueurs participent et seuls 12 d'entre eux s'affrontent au premier tour.
 Henri Cochet remporte son deuxième titre à Roland-Garros après son succès en 1926. Pour la seconde fois, il bat René Lacoste en finale (5-7, 6-3, 6-1, 6-3).
 Dans la cinquième partie de tableau, Gerald Patterson est la seule tête de série. Christian Boussus l'élimine en 1/8 de finale par abandon.
 L'ensemble des 16 têtes de série sont éliminées par des Français, à l'exception de Gregory, Robson et Brugnon qui ont tous été battus par l'Australien John Hawkes.

Parcours 

|-
|1|| René Lacoste||align=center|Finale|| Henri Cochet (2)
|-
|2||bgcolor=CCCCFF| Henri Cochet||align=center|Victoire|| René Lacoste (1)
|-
|3|| Jean Borotra||align=center|1/2 finale|| Henri Cochet (2)
|-
|4|| Mohammed Sleem||align=center|1/8 de finale|| Jacques Brugnon (13)
|-
|5|| Colin Gregory ||align=center| (1/16) || John Hawkes
|-
|6|| Hendrik Timmer||align=center|Forfait||
|-
|7|| Ronaldo Boyd||align=center|1/4 de finale|| Henri Cochet (2)
|-
|8|| Jack Crawford||align=center|1/4 de finale|| René Lacoste (1)
|}

|-
|9|| Nigel Sharpe||align=center| (1/16)|| Antoine Gentien
|-
|10|| Norman Brookes||align=center|Forfait||
|-
|11|| Gerald Patterson||align=center|1/8 de finale|| Christian Boussus
|-
|12|| Guillermo Robson||align=center|1/8 de finale|| John Hawkes
|-
|13|| Jacques Brugnon||align=center|1/4 de finale|| John Hawkes
|-
|14|| Harry Hopman||align=center| (1/32)|| Gaston George
|-
|15|| Francis Hunter||align=center|1/8 de finale|| Henri Cochet (2)
|-
|16|| Franz-Wilhelm Matejka||align=center|1/4 de finale|| René Lacoste (1)
|}

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau 
à compléter

Bas du tableau 
à compléter

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux de France

Lien externe 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

1928
France Simple messieurs
Sport en France en 1928
Mai 1928
Juin 1928